

Patronyme

 Ben Garner (1980-), joueur de squash anglais, frère de Tim ;
 Chris Garner (1969-), joueur de tennis américain ;
 Cole Garner (1984-), joueur de baseball américain ; 
 Edith Mary Garner (1881-1956), peintre britannique ;
 Erroll Garner (1921-1977), pianiste et compositeur américain de jazz ;
 Françoise Garner (1933-), cantatrice française ;
 Grace Garner (1997-), coureuse cycliste britannique ;
 James Garner (1928-2014), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 James Garner (2001-), footballeur anglais ;
 Jay Garner (1938-), général américain ;
 Jennifer Garner (1972-), actrice américaine ; 
 Joe Garner (1988-), footballeur anglais ;
 John Nance Garner (1868-1967), homme politique américain ;
 Julia Garner (1994-), actrice américaine ;
 Kelli Garner (1984-), actrice américaine ;
 Larry Garner (1952-), chanteur, compositeur, guitariste de blues ;
 Marcellite Garner (1910-1993), actrice américaine ;
 Margaret Garner (1834-1858), esclave afro-américaine ;
 Mariette Rheiner Garner (1869-1948), femme politique américaine ;
 Nadine Garner (1970-), actrice australienne ;
 Peggy Ann Garner (1932-1984), actrice américaine ;
 Pippa Garner (1942), artiste américaine
 Richard Lynch Garner (1848-1920), zoologiste américain ;
 Sarah Garner (1971-), rameuse américaine ;
 
 Tim Garner (1970-), joueur de squash anglais, frère de Ben ;
 Tristan Garner (1985-), DJ et producteur français de musique électronique.

Toponyme 

 Garner, localité de l'Arkansas ;
 Garner, ville de la Caroline du Nord ;
 Garner, ville de l'Iowa ;
 Parc d'État de Garner, aire protégée américaine située dans le comté d'Uvalde, au Texas.